Voiron peut désigner :

Toponyme 

 Voiron, une ville française dans le département de l'Isère ;
 Aire urbaine de Voiron ;
 Canton de Voiron ;
 Chemin de fer de Voiron à Saint-Béron ;
 Église Saint-Bruno de Voiron ;
 Étoile de Voiron Basket Féminin ;
 Gare de Voiron ;
 Rafle de la Martellière à Voiron ;
 Le nom Voironnais Chartreuse désigne un des 13 territoires de l'Isère.
 Les Voirons, une montagne française appartenant aux Préalpes ;
 Annemasse - Les Voirons Agglomération ;
 Communauté de communes des Voirons ;
 Gare de Saint-Cergues-Les Voirons ;
 Monastère de Bethléem des Voirons.

Patronyme 

 Laurent Voiron (1975-), un skipper français ;
 Louis-Henri Duchesne de Voiron (1737-1793), un économiste originaire de Savoie ;
 Marie-Théodore Voiron (1835-1925), une religieuse catholique française.

Divers 
 Complexe Voirons-Wägital, un groupe tectonique (géologie) ;
Patronyme français